L'aire urbaine de Montauban est une aire urbaine française centrée sur la ville de Montauban.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Montauban remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Montauban est composée de  communes, situées en Tarn-et-Garonne.

L'aire urbaine de Montauban compte  habitants en 2017.

Ses pôles urbains sont l'unité urbaine de Montauban (couramment : agglomération) et l'unité urbaine de Meauzac.

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Montauban selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2010 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Historique 

Ses 22 communes et ses  habitants (en 1999) faisait d'elle la  urbaine de France.

Voir aussi

Articles connexes 
 Unité urbaine de Montauban
 Liste des communes de Tarn-et-Garonne

Notes et références 

Montauban